Разнообразие (други термини, в някои случаи обозначаващи същото са различие и диверсификация, от английски: diversification, от diverse – различен) може да се отнася до следното:

В биологията 
 Биоразнообразие, степента на вариативност на живи форми в дадена екосистема, биом или цяла планета.

В социологията, икономиката и политиката 
 Мултикултурализъм – подкрепянето на различни култури, етнически, расови, религиозни, езикови, на сексуални малцинства и т.н.
 Различие (бизнес), бизнес тактика, която окуражава различието, чрез което да се обслужва по-добре хетерогенната култура на клиентите
 Различие (политика), политическата и социална политика на окуражаването на толерантността към различните контексти на произход и принадлежност
 Индекс на различие, статистически индекс, предназначен да оценява разнообразието в рамките на популация в която всеки член принадлежи на уникална група, тип или животински вид.
 Обучение в различието, процес на обучаване на служителите, студентите или доброволците да се справят в среда с разнообразни култури на отделните индивиди
 Диверсификация (финанси) – разпростиране на инвестициите
 Диверсификация (маркетингова стратегия) – корпоративна стратегия за дискретно навлизане на пазара
 Плурализъм

Университети 
 Мотото на НБУ е „Да не се боим от разнообразието“ (лат. Ne varietatem timeamus)